Porte des Lilas – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XX arrondissement di Parigi
 Porte des Lilas – stazione della Metropolitana di Parigi
 Porte des Lilas - Cinéma – stazione della Metropolitana di Parigi
 titolo originale del film Quartiere dei Lillà
 Il quartiere dei lillà (Porte de Lilas) – film del 1957 diretto da René Clair